Příjmení Schleyer nosí více osob:
 Hanns Martin Schleyer (1915–1977) – německý průmyslník
 Johann Martin Schleyer (1831–1912) – německý kněz, tvůrce umělého jazyka Volapük